Avšalom nebo Abšalom je židovské jméno, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Avšalom nebo Abšalom – třetí syn izraelského krále, jehož jméno je v ekumenickém překladu přepisováno jako Abšalóm
 Avšalom Feinberg (1889–1917) – zakladatel a vůdce židovské špionážní sítě Nili
 Avšalom Kor (* 1950) – izraelský jazykovědec a hebraista
 Avšalom Vilan (* 1951) – izraelský politik a poslanec